Miejscowości w USA:
 Brinkley – miasto w stanie Arkansas, w hrabstwie Monroe
Gminy w USA:
 Brinkley (ang. Brinkley Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Monroe
W Wielkiej Brytanii:
 Brinkley – miejscowość w hrabstwie Cambridgeshire (Anglia)
 Brinkley – miejscowość w hrabstwie Nottinghamshire (Anglia)